

Significados do nome 
em grego (Meilichous): a cortês, a gentil; uma canção
em hebraico: diminutivo de Carmela, que provém de Karmel (Jardim de Deus)
em latim: pássaro amarelo
em celta: água castanha
Nome pré-histórico (Melinos): mel amarelo
Variação de Mélanie

Personalidades com o nome 
Melina Mercouri, atriz grega e ativista política
Melina Perez, praticante estadunidense de wrestling
Melina Kanakaredes, atriz greco-americana.
Melina León, cantora porto-riquenha de merengue e atriz.
Melina Marchetta, escritora australiana.

Personagens com o nome 
Melina Havelock (Carole Bouquet), protagonista do filme 007 - Somente para seus olhos
Melina (Sílvia Salgado), personagem da telenovela Plumas e Paetês
Melina Bianco (Carly Schroeder), personagem da série de televisão Lizzie McGuire
Melina Gouveia (Mayana Moura), personagem da telenovela Passione

Ligações externas 
 Melina Kanakaredes no site da CBS - CSI: NY
Melina León no All Music Guide
Melina Mercouri no Internet Movie Data Base
Melina Mercouri (Hellenic Ministry of Culture)
Fundação de Melina Mercouri
Melina Perez no WWE
Site Oficial de Lizzie McGuire
Site Oficial de 007, Somente para os Seus Olhos

Prenomes
Desambiguações de antropônimos